Granskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granskär, Vasa, Österbotten, 
 Granskär (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Granskär (vid Åselholm, Iniö), Åboland, 
 Granskär (vid Kolko, Iniö), Åboland, 
 Granskär (vid Perkala, Iniö), Åboland, 
 Granskär, Houtskär, Åboland, 
 Granskär, Korpo, Åboland, 
 Granskär (vid Boskär, Nagu), Åboland, 
 Granskär (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Granskär (vid Tulludden, Hangö), Nyland, 
 Granskär (vid Täktom, Hangö), Nyland, 
 Granskär (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Granskär (vid Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Granskär (sydost om Busö, Raseborg), Nyland, 
 Granskär (öster om Busö, Raseborg), Nyland, 
 Granskär (vid Budö, Borgå), Nyland, 
 Granskär (öster om Pellinge, Borgå), Nyland,

Åland 

 Granskär (Sund, Åland), 
 Granskär (södra Föglö, Åland), 
 Granskär (östra Föglö, Åland), 
 Granskär (norra Föglö, Åland), 
 Granskär (södra Vårdö, Åland),
 Granskär (söder Simskäla, Vårdö, Åland), 
 Granskär (norr Simskäla, Vårdö, Åland), 
 Granskär (Kumlinge, Åland), 
 Granskär (Saltvik, Åland), 
 Granskär (Brändö, Åland), 
 Granskär (södra Hammarland, Åland), 
 Granskär (Jomala, Åland), 
 Granskär (norra Hammarland, Åland),

Se även
Granskäret
Granskären
Lilla Granskär
Stora Granskär
Inre Granskär
Yttre Granskär
Granskärs grundet
Granskärs ören

Robotskapade Finlandförgreningar